Никола Янакиев Влахов е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Никола Влахов е роден в 1884 година в Кукуш, тогава в Османската империя, в семейството на Янаки (Наке) Влахов и София (Цофя) Арапнакова Станишева. Негови братя са революционерите Димитър Влахов, Георги Влахов и Христо Влахов. Влиза във ВМОРО и става член на Кукушкия революционен комитет. За революционна дейност покрай Солунските атентати е осъден на 101 години затвор и заточен от османските власти в Акия, Сирия.

През 1904 година е амнистиран след ходатайство от страна на българските власти.

При избухването на Балканската война в 1912 година, Никола Влахов, заедно с братята си Георги и Туше, са доброволци в Македоно-одринското опълчение на Българската армия, Никола служи в Инженерно-техническата част, 4-та и нестроевата рота на 5-а одринска дружина. В по-късен период се занимава с предприемачество заедно с Христо Станишев.

Умира в София в 1965 година.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Македоно-одрински опълченци
Родени в Кукуш
Починали в София
Български имигранти от Македония в София